Esistono più persone di nome Richard Pearson:
 Richard Pearson (1731–1806) – ufficiale della Royal Navy, capitano della HMS Serapis durante la guerra d'indipendenza americana
 Richard Pearson (1918–2011) – attore gallese
 Richard Pearson (n. 1961) – montatore cinematografico statunitense